Die Ginny of New Jersey 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Ridgewood, New Jersey. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 21. bis 27. Februar 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Ridgewood (New Jersey)